Фреза ():
 Фреза (также раф, горгера) — деталь костюма эпохи Нового времени, разновидность воротника.
 Фреза — режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с зубьями для фрезерования. Своим названием обязано фрезе — детали одежды.
 Фреза — рабочий орган строительных, землеройных и сельскохозяйственных машин (дорожная фреза, землесосный снаряд, мотокультиватор).

См. также 
 Фрезе
 Фрезер (значения)